Mascaras (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mascaras (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje